Bochert ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bochert (1887–1975), deutscher Politiker (USPD, KPD, später SED)
 Dietmar Bochert (* 1963), Sportfunktionär (TSV Bayer 04 Leverkusen e.V.) und Pressesprecher (Haniel Gruppe)
 Jens Bochert (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Marc-Andreas Bochert (* 1971), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ralf Bochert (* 1961), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Pochert
 Bocher